Leppäjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leppäjoki (vattendrag i Finland), Lappland,

Norge 

 Olderelva (vattendrag i Norge, Finnmark fylke), Porsangers kommun,

Sverige 

 Leppäjoki, Pajala kommun, Norrbottens län, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar